Дојлстаун се може односити на:
 Дојлстаун (Висконсин)
 Дојлстаун (Охајо)
 Дојлстаун (Пенсилванија)